Tueur à gages, la profession.
 Tueur à gages,  roman britannique de Graham Greene publié en 1958.

Cinéma 

 Tueur à gages (This Gun for Hire) est un film américain réalisé par Frank Tuttle en 1942 ;
 Tueurs à gages (Intent to Kill) est un film britannique réalisé par Jack Cardiff en 1958 ;
 Les Tueurs à gages (Camorra) est un film franco-italien réalisé par Pasquale Squitieri en 1972 ;
 Tueurs à gages (Grosse Pointe Blank) est un film américain réalisé par George Armitage en 1997 ;
 Tueur à gages est un film franco-kazakh réalisé par Darezhan Omirbaev en 1998.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre